Ornitologia:
 Colom (ocell) o colom roquer, espècie d'ocell de la família dels colúmbids
 Colom de Nicobar (Caloenas nicobarica)
 Colom migratori (Ectopistes migratorius)
 Colom mongí
 Colom tudó: vegeu tudó
 Colom xixella: vegeu xixella
 Onomàstica:
 Cristòfor Colom (1451?-1506), navegant i descobridor d'Amèrica
 Francesc Colom, president de la Generalitat de Catalunya (1464-1467)
 Joan Colom Bertran, Noble i militar en la Guerra Civil Catalana (1462-1472) 
 Joanot Colom (?-1523), mallorquí dirigent de la Revolta de les Germanies
 Àngel Colom, polític català president d'ERC i fundador del Partit per la Independència
 Joan Colom i Agustí pintor 
 Álvaro Colom Caballeros ex-president de Guatemala
 Teresa Colom i Pich escriptora andorrana
 Geografia:
 Illa d'en Colom, a Menorca
 Carrer de Colom (València)
 Estació de Colom, a València
 Monument a Colom, a Barcelona
 Esport:
 Colom esportiu
 Colom missatger
 Música:
 Colom (òpera), obra d'Antônio Carlos Gomes